Sport
 Lakeside Hammers, amerikai salakmotoros csapat
Zene
 Lakeside, amerikai funkegyüttes
 Lakeside Singers, profi énekesekből álló csapat
 Amerikai Egyesült Államok
 Lakeside (Arizona)
 Lakeside (Arkansas)
 Lakeside (Colorado)
 Lakeside (Florida)
 Lakeside (Indiana)
 Lakeside (Iowa)
 Lakeside (Kern megye, Kalifornia)
 Lakeside (San Diego megye, Kalifornia)
 Lakeside (Berrien megye, Michigan)
 Lakeside (Genesse megye, Michigan)
 Lakeside (Macomb megye, Michigan)
 Lakeside (Minnesota)
 Lakeside (Montana)
 Lakeside (Nebraska)
 Lakeside (Ohio)
 Lakeside (Oregon)
 Lakeside (San Patricio megye, Texas)
 Lakeside (Tarrant megye, Texas)
 Lakeside (Virginia)
 Lakeside (Washington)
 Lakeside (Wisconsin)
 Lakeside-hegység – hegység Utah-ban
 Ausztrália
 Lakeside (Ausztrália)
 Egyesült Királyság
 Lakeside (Cardiff)
 Lakeside (Cumbria)
 Kanada
 Lakeside (Új-Brunswick)
 Lakeside (Új-Skócia)